Hrušica heißen folgende geographische Objekte:

 Hrušica (Ajdovščina), im Birnbaumer Wald, Ortsteil von Podkraj, Ajdovščina, Slowenien
 Hrušica (Ilirska Bistrica), Dorf bei Podgrad, Ilirska Bistrica, Slowenien
 Hrušica (Jesenice), Ortsteil von Jesenice, Slowenien
 Hrušica (Ljubljana), Stadtteil von Ljubljana, Slowenien
 Hrušica (Novo mesto), Ortsteil von Novo mesto, Slowenien
sowie:
 Birnbaumer Wald, ein Kalksteinplateau am Alpenrand in Slowenien